Бурнель Окана-Стазі (фр. Burnel Okana-Stazi, 10 липня 1983, Гамбома, Республіка Конго) — конголезький футболіст.
 Окана () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика.